Ebersold ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Walter Ebersold (1894–1968), Schweizer Architekt
 Fritz Ebersold (1851–1923), Schweizer Redakteur, Schriftsteller und Autor von Dialektschauspielen